O sino é objeto usado na religião Wicca para diversos fins como um instrumento mágico. É comumente associado ao elemento Ar e a à direção Leste. É usado para marcar o início e/ou o fechamento de um ritual, para invocar seres específicos em um ritual e também para despertar da meditação os membros do coven.

Também é tocado quando se deseja afastar coisas malignas, para interromper tempestades ou para invocar e circular energias positivas.

Nos rituais funerários da Wicca os sinos também são tocados, em honra àquele que partiu.

O toque de um sino libera vibrações com efeitos poderosos de acordo com seu som, que é definido pelo seu tamanho, sua espessura e seu material.

Algumas tradições o veem apenas como um símbolo da Deusa, pelo seu formato lembrar o sexo feminino. Entretanto, outros o veem como um símbolo completo (da Deusa e do Deus), sendo o falo representado pelo badalo (quando a válvula é interna) ou "martelo" (quando é uma peça que toque o sino por fora). Até mesmo porque, em algumas tradições, o sino é tocado com a varinha ou com o athame.

Bibliografia 
 

Terminologia Wicca